Сант-Элена-Саннита () — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.

Население составляет 277 человек (2008 г.), плотность населения составляет 20 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 86099. Телефонный код — 0874.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики